Эрдри ():
 Эрдри — город в шотландском округе Норт-Ланаркшир.
 Эрдри — город в канадской провинции Альберта.